Grsync è un'interfaccia grafica per rsync, software per la sincronizzazione di file e cartelle, sviluppata con GTK+ (GNOME, Linux). Sono state sviluppate versioni per Windows e macOS.
Pur non implementando tutte le opzioni di rsync, permette comunque un rapido e facile uso per la semplice sincronizzazione di cartelle e file.
Il software è pubblicato sotto licenza GPL, quindi è open source.

Collegamenti esterni 
 
 
 

Strumenti di sistema
Software di rete